Darbyville peut désigner : 

 Darbyville, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa, aux États-Unis.
 Darbyville, un village du comté de Pickaway dans l'Ohio aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Lee en Virginie.